Jastrzębski (f. Jastrzębska) – nazwisko używane m.in. w Polsce.

Na początku lat 90. XX wieku nosiło je w Polsce 19156 pełnoletnich osób. Najwięcej w dawnym woj. warszawskim (2211 osób), siedleckim (1875 osób), katowickim (952 osoby) i łomżyńskim (948 osób).

Encyklopedyczne osoby noszące nazwisko Jastrzębski (Jastrzębska) 
 Adolf Jastrzębski (1866–1940) – generał brygady Wojska Polskiego
 Andrzej Jastrzębski (ur. 1939) – muzyk jazzowy
 Antoni Bronisław Jastrzębski (1860–1924) – generał brygady Wojska Polskiego
 Antoni Jastrzębski (1915–1943) – oficer Wojska Polskiego II RP, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, porucznik piechoty, cichociemny
 Artur Jastrzębski (1906–1981) – generał brygady Wojska Polskiego
 Bogdan Jastrzębski (1924–2019) – polski ogrodnik i samorządowiec. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
 Bogdan Jastrzębski (ur. 1956) – bibliotekarz, nauczyciel akademicki, autor licznych prac dotyczących prasy lokalnej
 Bohdan Michał Jastrzębski (1929–2000) – inżynier urbanista, wojewoda warszawski w latach 1990–1997
 Bronisław Jastrzębski (1922–2000) – duchowny katolicki, proboszcz krośnieńskiej fary
 Dominik Jastrzębski (ur. 1942) – polityk PZPR
 Franciszek Jastrzębski – pisarz ziemski halicki
 Franciszek Jastrzębski (1905–1940) – porucznik pilot Wojska Polskiego
 Jacek Jastrzębski (ur. 1980) – prawnik, adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy i wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 Jan Jastrzębski, wojski większy lubelski, miecznik lubelski pod koniec XVIII wieku
 Jan Lucjan Jastrzębski (1883–?), pułkownik służby saperów Wojska Polskiego, inżynier
 Jan Stanisław Jastrzębski (1892–1940), major artylerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Jan Kazimierz Jastrzębski (1899–?), major dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Jerzy Jan Jastrzębski (1895–1944) – generał brygady Wojska Polskiego
 Jerzy Jastrzębski (1912–1983) – nauczyciel, drukarz, poligraf, grafik, pisarz, autor przewodnika po Tomaszowie Mazowieckim
 Jerzy Jastrzębski (ur. 1956) – doktor nauk weterynaryjnych, dyrektor Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży
 Józef Jastrzębski (1695–1741) – polski duchowny katolicki, prowincjał zakonu pijarów
 Józef Jastrzębski (1920–1989) – etnograf polski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Mazowieckim
 Kazimierz Jastrzębski – podwojewodzi lubelski, miecznik lubelski, wojski mniejszy lubelski, skarbnik lubelski, konsyliarz konfederacji targowickiej
 Leszek Andrzej Jastrzębski (ur. 1976) – polityk PO
 Marian Jastrzębski (1897–1985) – aktor teatralny i filmowy, śpiewak
 Mariusz Jastrzębski (ur. 1985) – hokeista
 Michał Jastrzębski (zm. 1764) – stolnik halicki, stolnik kołomyjski, miecznik halicki, poseł na sejm 1746 roku
 Michał Jastrzębski (ur. 1981) – perkusista Lao Che
 Michał Józef Jastrzębski (1859–1938) – duchowny ewangelicko-reformowany, superintendent Jednoty Wileńskiej
 Mieczysław Jastrzębski (1908–1968) – ślusarz, żołnierz, działacz komunistyczny
 Mirosława Jastrzębska (1921–1982) – uczona polska, etnograf, kustosz w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Mazowieckim
 Robert Zygmunt Jastrzębski – prawnik
 Ryszard Stefan Jastrzębski (ur. 1956) – polski polityk, rolnik, samorządowiec, działacz sportowy, poseł na Sejm w latach 1991–1993
 Stanisław Jastrzębski (1894–1967) – działacz komunistyczny
 Stanisław Jastrzębski (1920–2000) – żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, podpułkownik Wojska Polskiego
 Stanisław Jastrzębski (1941–2014) – nauczyciel
 Tadeusz Stanisław Florian Jastrzębski (1877–1949) – inżynier, generał brygady Wojska Polskiego
 Wiktor Jastrzębski (ur. 1944) – żużlowiec, trener
 Wincenty Jastrzębski (1885–1977) – tokarz, działacz polityczny i społeczny, wiceminister w latach 1945–1956
 Wincenty Jastrzębski (ur. 1937) – nauczyciel, prezydent Skierniewic w latach 1981–1983
 Włodzimierz Jastrzębski (ur. 1939) – profesor historii, publicysta
 Zbigniew Jastrzębski (ur. 1961) – fizjolog, trener
 Zdzisław Jan Jastrzębski (1930–1972) – badacz i historyk literatury, norwidolog
 Zygmunt Jastrzębski (1875–1925) – bankowiec, minister skarbu w latach 1921–1923

Zobacz też 
 Jastrzębie
 Siergiej Jastrżembski – rosyjski dyplomata
 Carl Yastrzemski – amerykański baseballista polskiego pochodzenia

Bibliografia 
 

Polskie nazwiska